Ел Чупон има више значења:

 Ел Чупон (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чупон (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику